Wasilczyki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Suwałki
 Wasilczyki – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Suwałki